Biuletyn – organ Stronnictwa Zachowawczego w II Rzeczypospolitej
 biuletyn – rodzaj wydawnictwa
 „Biuletyn” – pismo z czasów PRL